Bensley – census-designated place della Contea di Chesterfield, Virginia (Stati Uniti d'America)
 Bensley – piattaforma server Intel